Az 1992–1993-as magyar női kézilabda-bajnokság a negyvenkettedik női kézilabda-bajnokság volt. A bajnokságban tizenhat csapat indult el, a csapatok két csoportban két kört játszottak. Az alapszakasz után az 1-4. és az 5-8. helyezettek egymás közt még két kört játszottak, majd play-off rendszerben játszottak a végső helyezésekért. Az Alföldi Porcelán még az alapszakasz, a Lehel SC a középszakasz során visszalépett, így az érintett csoportokban kevesebb csapat szerepelt.

A Bp. Spartacus egyesült a Gödöllői SC-vel Bp. Spartacus-Gödöllői SC néven.

A Győri Eurokommerz Sportközpont SE új neve Győri Keksz ETO KC lett.

Alapszakasz

A csoport

B csoport 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Középszakasz

1–8. helyért

9–15. helyért 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Rájátszás

1–8. helyért 
Negyeddöntő: Herz-Ferencvárosi TC–Pécsi MSC 35–17, 29–16 és Vasas SC-Dreher–Építők KC 26–14, 18–17 és Debreceni VSC–Bp. Spartacus-Gödöllői SC 24–21, 22–19 és Szegedi Egységes SK–Békéscsabai Előre KSE 24–15, 13–18, 14–9

Elődöntő: Herz-Ferencvárosi TC–Szegedi Egységes SK 25–16, 20–19 és Vasas SC-Dreher–Debreceni VSC 24–13, 15–16, 19–17

Döntő: Herz-Ferencvárosi TC–Vasas SC-Dreher 14–14 (b:5–6), 14–14 (b:4–2), 12–18

3. helyért: Debreceni VSC–Szegedi Egységes SK 29–21, 20–22, 25–21

5–8. helyért: Békéscsabai Előre KSE–Pécsi MSC 33–23, 25–21 és Bp. Spartacus-Gödöllői SC–Építők KC 23–18, 19–21, 20–17

5. helyért: Békéscsabai Előre KSE–Bp. Spartacus-Gödöllői SC 23–18, 16–17, 20–16

7. helyért: Netto-Építők KC–Pécsi MSC 25–18, 22–30, 23–31

9–14. helyért 
9–14. helyért: Győri Keksz ETO KC–Testnevelési Főiskola SE 36–19, 26–18 és Köfém SC–Kisvárdai SE 23–17, 19–15

9–12. helyért: Dunaferr SE–Köfém SC 26–17, 25–26, 28–22 és BHG SE–Győri Keksz ETO KC 17–16, 12–19, 18–16

9. helyért: Dunaferr SE–BHG SE 24–17, 23–25, 24–21

11. helyért: Győri Keksz ETO KC–Köfém SC 19–19 (b:2–4), 20–23

13. helyért: Kisvárdai SE–Testnevelési Főiskola SE 24–14, 22–20

* b: büntetőkkel

Források 
Magyar sportévkönyv 1994
magyar bajnokságok - kezitortenelem.hu

N1992
Magyarno~ikezilabdabajnoksag
Magyarno~ikezilabdabajnoksag